Język pali – wymarły język średnioindyjski

 Pali – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Pali – miasto w środkowych Indiach w stanie Madhya Pradesh
 Pali – miasto w zachodnich Indiach w stanie Maharashtra nad Oceanem Indyjskim
 Pali – miasto w północnych Indiach w stanie Radżastan
 Pali – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Hardoi)
 Pali – miasto w północnych Indiach w południowo-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Lalitpur)
 Pali – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Arghakhanchi
 Pali – dystrykt w północnych Indiach w stanie Radżastan
 Pali Gap – wzgórze na Hawajach
 Pali Gap – utwór Jimiego Hendriksa

Zobacz też 
 Páli – wieś i gmina w północno-zachodniej części Węgier, w pobliżu miasta Csorna